Stefan Andersson eller Stefan Anderson kan syfta på följande personer:

Stefan Anderson (1878–1966), urmakarmästare (folkbokförd som Andersson vilket var allmänt okänt).
Stefan Andersson (född 1967), artist, sångare och låtskrivare.
Stefan Andersson (född 1967), musikproducent.
Stefan Andersson (född 1961), militär.
Stefan Andersson (född 1969), Stefan "Pumpen" Andersson, bandyspelare.
Stefan Andersson (född 1982), ishockeyspelare.